Мунайлинский район () — район на западе Мангистауской области, вокруг города Актау. Административный центр — село Мангистау.

Население 
По состоянию на 1 февраля 2022 года численность населения — 180 422 человек, 75 процентов от общей численности населения района составляют кандасы. С 2007 года на территории района переселены 46 173 человека оралманов.

Административное деление 
В состав района входят 7 сельских округов: Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Атамекен, Баскудык и Батыр. Сёла района — Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Атамекен, Баскудук, Даулет, Бирлик.
 Мангистауский сельский округ
 Баяндинский сельский округ
 Кызылтобинский сельский округ
 Даулетский сельский округ
 Атамекенский сельский округ
 Баскудыкский сельский округ
 Батырский сельский округ

История 
Мунайлинский район образован Указом Президента РК № 338 от 4 июня 2007 года из прилегающих территории к г. Актау сельских населенных пунктов в целях решения проблем оралманов, составляющих основную часть жителей.

Главы 
 Казахбаев, Оспан Даденович (с 2007 по 2010 годы)
 Абилов, Елубай Жакаевич (апрель 2010 года — июль 2015 года)
 Тажибаев, Нурлан Тулегенович (2015—2018)
 Елтизаров, Рахат Тезекбаевич (с 22 ноября 2018)
 Кумискалиев, Ержан Копжасарович  (с 5 апреля 2022)

Примечания

Ссылки 
 Акимат Мунайлинского района 

Районы Мангистауской области